LSW peut faire référence notamment à :
 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, maison d'édition polonaise
 LSW, sorte de fusil mitrailleur de la société canadienne Diemaco